Каллімах (поет) — Каллімах з Кірени, давньогрецький поет, вчений з Александрії;
 Каллімах (скульптор) — давньогрецький скульптор;
 Каллімах — прибране ім'я італійського гуманіста Філіппо Буонаккорсі;
 Каллімах — афінський архонт-полемарх, чий голос був вирішальним при прийнятті рішення про необхідність битви при Марафоні.
 12154 Каллімах (12154 Callimachus) — астероїд головного поясу.